

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El argentino Guido Pella es el primer campeón del torneo tras derrotar a su compatriota Facundo Argüello en la final.

Cabezas de serie 

 Blaž Kavčič (Cuartos de final)
 Alejandro González (Segunda ronda)
 Thiemo de Bakker (Primera ronda)
 'Guido Pella (Campeón)

<ol start="5">
  Andrey Kuznetsov ''(Primera ronda)
  Martín Alund ''(Segunda ronda)
  Gastão Elias ''(Primera ronda)
  Rogério Dutra da Silva (Semifinales}
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Pablo-4 2013